Robert I. z Dreux ( Robert le Grand, 1124/1126  – 11. října 1188 Braine) byl hrabě z Dreux a Braine z královské dynastie Kapetovců, zakladatel dynastie Dreux a účastník druhé křížové výpravy.

Život 

Robert se narodil jako jeden z mnoha synů francouzského krále Ludvíka VI. a Adély, dcery savojského vévody Humberta II. Král zemřel již roku 1137, královna vdova byla nucena opustit dvůr a na trůn dosedl Robertův starší bratr Ludvík VII. Místo po boku mladého krále zaujal opat Suger. Téhož roku získal Robert od svého staršího bratra hrabství Dreux .

V červnu 1147 se Robert po bratrově boku vydal na výpravu do Svaté země a vrátil se zpět domů o několik týdnů dříve než samotný král.

Pokusil se využít Ludvíkova neúspěchu ve Svaté zemi a svrhnout jej z trůnu, v čemž mu zamezil opat Suger a senešal Raul z Vermandois. Po smrti Geoffreye z Anjou Robert již společně s ostatními pány podporoval Ludvíka při vojenském tažení do Akvitánie.

Roku 1184 hrabě v pokročilém věku rezignoval na vládu ve prospěch syna Roberta. Zemřel o čtyři roky později a byl pohřben v klášteře Braine.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Kapetovci
Francouzští princové
Dynastie Dreux
Hrabata z Dreux
Hrabata z Braine
Křesťané druhé křížové výpravy
Pohřbení v klášteře Braine
Narození v roce 1123
Úmrtí 11. října
Úmrtí v roce 1188
Muži